Harvey Keitel – aktor amerykański
 Wilhelm Keitel (1882-1946) – generał niemiecki